Haploblepharus är ett släkte av hajar. Haploblepharus ingår i familjen rödhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rödhajar
Haploblepharus